Атанасов (Атанасова) — болгарская фамилия.

Известные носители:
Атанасов
  (род. 1959) — болгарский политик.
 Атанасов, Георги (1882—1931) — болгарский композитор.
 Атанасов, Георгий Иванов (1933—2022) — болгарский политик, член Болгарской коммунистической партии.
 Атанасов, Джон Винсент (1903—1995) — американский физик, математик и инженер-электрик болгарского происхождения, один из изобретателей первого электронного компьютера.
 Атанасов, Манол (род. 1991) — болгарский фигурист.
 Атанасов, Микулаш (1930—2005) — чехословацкий борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион Чехословакии.
 Атанасов, Станимир (род. 1976) — болгарский гребец-каноист.
 Атанасов, Щерю (1902—1967) — болгарский генерал, автор исторических сочинений.

Атанасова
 Атанасова, Вихра (1920 — ?) — болгарская военнослужащая, участвовавшая в битве за Москву в период Великой Отечественной войны.
 Атанасова, Мария Георгиева (1926—2000) — болгарская женщина-пилот гражданской авиации, Герой Социалистического Труда Болгарии.

См. также 
 Компьютер Атанасова — Берри
 Атанасовское озеро